Das Haus der geheimnisvollen Uhren steht für:

 Das Haus der geheimnisvollen Uhren (Roman) (The House with a Clock in Its Walls), Roman von John Bellairs (1973)
 Das Haus der geheimnisvollen Uhren (Film) (The House with a Clock in Its Walls), US-amerikanischer Film von Eli Roth (2018)